Михаи́л Миха́йлович Мя́тликов (; ) — белорусский государственный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Биография 
Михаил Михайлович Мятликов родился 5 февраля 1964 года в Довске Гомельской области. В 1987 году окончил Белорусский политехнический институт по специальности «литейное производство чёрных и цветных металлов».

В 1986—1997 годы работал в молодёжных и общественных организациях. С 1997 год — первый заместитель Председателя Государственного комитета по делам молодёжи Республики Беларусь.

В 2000 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «внешняя политика и дипломатия». Руководил Представительством Орловской области Российской Федерации в Республике Беларусь (2000—2003), был директором производственно-торгового частного унитарного предприятия «Белакватрейдсервис» (2003—2006).

С 2006 года — главный советник, заместитель руководителя секретариата премьер-министра Республики Беларусь, с 2007 — руководитель секретариата премьер-министра. В 2011—2016 годы — председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.

С 12 июля 2016 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии.

С 6 апреля 2022 года —  председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть»,
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь,
 Почётная грамота Правительства Москвы (30 октября 2009 года) — за большой вклад в развитие сотрудничества между Москвой и Республикой Беларусь.

Примечания

Ссылки 
 

Послы Белоруссии в Грузии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании